Апатия ( — бесчувственность) — состояние безразличия, равнодушной вялости.
 Апатия — симптом расстройства эмоциональной сферы.
 Апатия — философское понятие, обозначающее отрешение от всех страстей.

См. также